Anabel Medina Garrigues e Jaroslava Švedova sono le detentrici del titolo, che hanno riconquistato battendo in finale Francesca Schiavone e Sílvia Soler Espinosa con il punteggio di 7-61, 2-6, [10-3].

Teste di serie 

  Vania King /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinale)
  Monica Niculescu /  Klára Zakopalová (ritirate)

  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (Campionesse)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Brasil Tennis Cup 2014
WTA Tour 2014